De Rally van Australië 2016, formeel 25th Kennards Hire Rally Australia, was de 25e editie van de Rally van Australië en de dertiende en laatste ronde van het wereldkampioenschap rally in 2016. Het was de 558e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Coffs Harbour.

Verslag 
Volkswagen kondigde daags na afloop van de vorige ronde in Groot-Brittannië aan hun activiteiten in het WK-rally met de Polo WRC te beëindigen na afloop van het seizoen. Met beide kampioenschappen al beslist, liep het uit op een direct gevecht tussen Sébastien Ogier en Andreas Mikkelsen, de laatste die nog kans maakte op de runner-up positie in de algehele rangschikking. Mikkelsen kende een sterke start en had in eerste instantie de zwaarste kluif aan Hyundai's Hayden Paddon. Hierna vocht Ogier zich na een wat stroeve start terug tot op een paar seconden van zijn teamgenoot aan het einde van etappe twee. De beslissing viel uiteindelijk op de langste proef van de slotetappe, waar Mikkelsen de snelste was terwijl Ogier met een spin tijd zou verliezen en vervolgens moest consolideren voor plaats twee. Zodoende was het Mikkelsen die in het laatste optreden van de auto zou zegevieren voor het team. Dit was echter niet genoeg voor de tweede plaats in het kampioenschap, aangezien Thierry Neuville opnieuw als derde over de streep zou komen, dit nadat teamgenoot Paddon op dezelfde proef als Ogier ook in de fout was gegaan, daar lek reed en om die reden zijn podiumplaats verloor aan Neuville.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 6,44 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Aus
Rally van Australië